Silver Air може мати значення:

 Silver Air (Чехія) — чеська авіакомпанія зі штаб-квартирою в Празі
 Silver Air (Джибуті) — колишня чартерна авіакомпанія, що базувалась у Джибуті
 Silver Air (США) — компанія з управління та чартеру приватних літаків, розташована в Санта-Барбарі, Каліфорнія
 Silver Airways — регіональна авіакомпанія США, що базується в міжнародному аеропорту Форт-Лодердейл-Голлівуд у Флориді